Arne Jacobsen (1902–1971) dán építész és formatervező
Arne Jacobsen (1942) dán íjász, olimpikon